Karuma bezeichnet

 Karuma (Uganda), eine Stadt im Nordwesten Ugandas am Südufer des Nils und am Nordosteingang des Murchison Falls National Park mit etwa 8.000 Einwohnern und einem wichtigen Militärstützpunkt der ugandischen Armee.

 Karuma (Wildschutzgebiet) (Karuma Wildlife Reserve), ein Wildschutzgebiet im Südwesten der Stadt Karuma mit einer Fläche von 675 km², begrenzt im Westen vom Murchison Falls National Park und im Osten von der Fernverkehrsstraße von Kampala nach Gulu. 

 Karuma Falls, einen Wasserfall des Viktoria-Nils

 die Karuma-Brücke Victoria Nile Bridge, im Norden der Stadt über den Nil, darüber führt die einzige befestigte Straßenverbindung des gesamten Nordwesten von Uganda (ein Viertel der Staatsfläche) und der angrenzenden Regionen Ost-Kongo und Süd-Sudan mit dem Rest des Landes.

 ein Militärisches Sperrgebiet Karuma Falls Restricted Zone, in dem die Brücke über die Fälle liegt, die aufgrund ihrer hohen strategischen Bedeutung (einziger von gepanzerten Fahrzeugen nutzbarer Nilübergang flussabwärts von Jinja) und der noch immer bestehenden Terroristen-Gefahr in der Region von erheblichen militärischen Kräften bewacht wird.